Der Eishockey-Europapokal in der Saison 1991 war die 27. Austragung des gleichnamigen Wettbewerbs durch die Internationale Eishockey-Föderation IIHF. Der Wettbewerb begann im Oktober 1991; das Finale wurde im Dezember 1991 ausgespielt. Insgesamt nahmen 18 Mannschaften teil. Djurgårdens IF Stockholm gewann zum zweiten Mal in Folge den Titel.

Modus und Teilnehmer 
Die Landesmeister des Spieljahres 1990/91 der europäischen Mitglieder der IIHF waren für den Wettbewerb qualifiziert. Der Wettbewerb wurde mit einer Vorrunde in jeweils drei Dreiergruppen im einfachen Modus ausgespielt. Anschließend spielten die besten sechs dieser Vorrundenteams und sechs vorqualifizierte Mannschaften in drei Vierergruppen die sechs Teilnehmer des Finalturnieres aus. In diesem spielten die besten Mannschaften zweier Dreiergruppen über Kreuz die Plätze aus.

Turnier

Qualifikation 
Zwei Mannschaften spielten einen Qualifikanten für die erste Runde aus.

Vorrunde 
Die Vorrunde des Europapokals wurde vom 11. bis 13. Oktober 1991 in drei Gruppen ausgespielt. Die beiden Gruppenersten erreichten die Finalrunde.

Gruppe A 
Die Spiele der Gruppe A fanden in Herning (Dänemark) statt.

Gruppe B 
Die Spiele der Gruppe B wurden in Bukarest (Rumänien) ausgetragen.

Gruppe C 
Die Spiele der Gruppe C wurden in Mailand in Italien ausgetragen.
Rouen ist nur französischer Vizemeister, beteiligt sich aber am Europapokal der Landesmeister anstelle des Meisters Grenoble, der sich in Liquidation befand.

Halbfinale 
Die Halbfinalspiele fanden vom 8. bis 10. November 1991 statt.
Die ersten beiden jeder Gruppe waren für das Finalturnier qualifiziert.

Gruppe D 
Die Spiele der Gruppe D wurden in Bern in der Schweiz ausgetragen.

Gruppe E 
Die Spiele der Gruppe E fanden in Düsseldorf statt.

Gruppe F 
Die Spiele der Gruppe F wurden in Piešťany in der Tschechoslowakei (ČSFR) ausgetragen.

Finalturnier 
Das Finalturnier wurde vom 27. bis 30. Dezember 1991 in Düsseldorf im Eisstadion an der Brehmstraße ausgetragen.

Gruppe A

Gruppe B

Spiel um Platz 3

Finale 
Der schwedische Meister Djurgårdens IF Stockholm setzte sich im Endspiel mit 7:2 gegen den deutschen Vertreter Düsseldorfer EG durch.

Siegermannschaft

Beste Scorer

Auszeichnungen 

Spielertrophäen

All-Star-Team

Literatur

Weblinks 
 

91
Eishockeyveranstaltung 1991